I comuni del Vorarlberg sono pari a 96 (i dati relativi alla popolazione si riferiscono al censimento del 2011).

Lista

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 Statistik Austria

Vorarlberg